KSV-Oud Turnhout is een Belgische voetbalclub uit Oud-Turnhout. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 3327 en heeft rood en groen als kleuren. KSV Oud-Turnhout speelde al zijn hele bestaan in de provinciale reeksen.

Geschiedenis 
SV Oud-Turnhout sloot zich in het begin van de jaren 40 aan bij de Belgische Voetbalbond en kreeg stamnummer 3327 toegekend. Men ging er spelen in de gewestelijke reeksen. De club bleef in de provinciale reeksen spelen.

Halverwege het eerste decennium van de 21ste eeuw was KSV Oud-Turnhout opgeklommen tot in Eerste Provinciale, maar men kende toen met twee opeenvolgende degradaties in 2008 en 2009 een snelle terugval naar Derde Provinciale.

Resultaten

Externe links 
 Officiële website

Oud-Turnhout
Sport in Oud-Turnhout
Sportvereniging in Antwerpen (provincie)